Терминус — многозначное понятие. Возможные значения:
 Терминус () — четвёртая серия двадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», состоящая из четырёх эпизодов, которые были показаны в период с 15 по 23 февраля 1983 года.
 Terminus / Терминус (рассказ) — научно-фантастическая рассказ Станислава Лема из цикла «Рассказы о пилоте Пирксе» (1968).
 Терминус — вымышленная планета из цикла Основания Айзека Азимова, на которой основан Первый Фонд (Академия).
 Терминус (шрифт) — шрифт с постоянной шириной символов.
 Термінус (журнал) — украинский новаторский журнал в Канаде, издавался в Торонто писателем и режиссером Марком Робертом Стехом с 1986 по 1989 годы.